De Zulthe, een landhuis in Roden
 Zulthe, streek tussen Roden en Nietap
het Leekster- of Zulthermeer

Zie ook
 Zulte